Изабелла Антония фон Круа (, полное имя: Изабелла Антония Элеонора Наталья Клементина,, , , Бавария — , , Бавария) — принцесса медиатизованного дома Крой (Круа), в браке принцесса Баварская, супруга принца Франца Баварского.

Брак 

8 июля 1912 года в Вене принцесса вышла замуж за баварского принца Франца. Он был сыном баварского короля Людвига III и его супруги Марии Терезы Австрийской. В браке родилось шестеро детей:
 Людвиг (1913—2008) женился на принцессе Ирмингард Баварской;
 Мария Елизавета Баварская (1914—2011) в браке принцесса Орлеан-Браганса;
 Адельгунда Мария (1917—2004);
 Элеонора Мария (1918—2009);
 Доротея Тереза (1920-2015);
 Рассо (1926—2011).

Титулы 

 7 октября 1890 – 8 июля 1912: Её Светлость Принцесса фон Круа
 8 июля 1912 – 30 марта 1982: Её Королевское Высочество Принцесса Баварская, Принцесса фон Круа

Награды 

 Орден Святой Елизаветы (Бавария);
 Орден Терезы (Бавария).

Родословная

Примечания 

Виттельсбахи
Принцессы Баварии